Hard to Kill (polski tytuł Wygrać ze śmiercią) – amerykański film sensacyjny z 1990 roku
 Hard to Kill – album muzyczny Gucciego Mane’a z 2006 roku
 Hard to Kill – album muzyczny z 2008 roku składający się z utworów Uncle Murda i innych raperów
 Hard to Kill – cykl gal wrestlingu, organizowanych przez amerykańską federację Impact Wrestling